Arrel (lingüística), part de la paraula que en conté el significat
 Arrels (associació), associació cultural i educativa nord-catalana en defensa de la llengua catalana
 Biologia: 
 Arrel (botànica), òrgan vegetal d'una planta vascular que absorbeix els nutrients del substrat i hi fixa la planta
 Arrel del pèl o fol·licle pilós, part de la pell que permet al cabell créixer en concentrar cèl·lules mare 
 Matemàtiques: 
 Arrel d'una funció, valor per al qual la funció es fa igual a zero
 Arrel enèsima, operació aritmètica inversa a la potència 
 Arrel quadrada, arrel d'índex 2
 Arrel cúbica, arrel d'índex 3
 Televisió:
 Arrels, minisèrie estatunidenca de 2016